Wansleben ist

 der Name des Ortsteils Wansleben am See der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt, siehe Wansleben am See

Wansleben ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Wansleben (1861–1917), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Johann Michael Wansleben (auch: Vansleb; 1635–1679), Orientalist und Reisender
 Klaus Wansleben (* 1925), deutscher Ingenieur und Zen-Lehrer
 Martin Wansleben (* 1958), deutscher Verbandsfunktionär, Hauptgeschäftsführer des DIHK